Pe muchie de cuțit se poate referi la:

 Pe muchie de cuțit (roman) (The Razor's Edge), un roman din 1944 de W. Somerset Maugham. Traducere în limba română: Ioana Văcărescu. 
 Pe muchie de cuțit (film din 1946), un film din 1946 cu Tyrone Power
 Pe muchie de cuțit (film din 1984), un film din 1984 cu Bill Murray
 Pe muchie de cuțit (film din 2005), un film australian din 2005

 Pe muchie de cuțit (Лезвие бритвы), un roman SF de Ivan Efremov.